Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2015 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 12 kwietnia 2015 roku na torze Circuit of the Americas.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Stanach Zjednoczonych